Sitterviadukt steht für folgende Viadukte in der Schweiz:

 Sitterviadukt (Autobahn), Autobahnbrücke der A1 bei St. Gallen
 Sitterviadukt (SBB), Eisenbahnbrücke der Strecke St. Gallen–Winterthur
 Sitterviadukt (Südostbahn), Eisenbahnbrücke der Strecke Bahnstrecke St. Gallen–Wattwil
 Sitterviadukt (SGA), Eisenbahnbrücke der Strecke Appenzell-Gais